23-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл в 1979 году в Кишинёве по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала Галина Дмитриева. Второе место заняла Елена Соркина. На третьем месте финишировала Надежда Галашова.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1979 №12

Женщины
1979 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1979 году
Спортивные соревнования в Кишинёве
1979 год в Молдавии
Шашки в Молдавии